

Toponyme 

 pic Simmons, en Californie.

Patronyme

 Anthony Simmons (1922-2016), réalisateur et scénariste britannique ;
 Art Simmons (1926-2018), pianiste de jazz afro-américain ;
 Ben Simmons (né en 1996), joueur de basket-ball australien ;
  (1871-1933), militaire américain ;
 Bill Simmons (1969-), journaliste sportif américain ;
 Bob Simmons (1923-1987), acteur et cascadeur anglais ;
 Bobby Simmons (né en 1980), joueur de basket-ball américain ;
 Cedric Simmons (né en 1986), joueur de basket-ball américain ;
 Chelan Simmons (née en 1982), actrice canadienne ;
 Dan Simmons (né en 1948), écrivain américain ;
 Deborah Simmons (19?-), romancière américaine ;
 Earl Simmons (1970-2021), alias DMX pour Dark Man X, rappeur originaire de New York ;
 Gene Simmons (né en 1949), de son vrai nom Chaim Witz, ou encore Eugene (Gene) Klein, bassiste du groupe de hard-rock Kiss ;
 Isaiah Simmons (né en 1998), joueur américain de football américain ;
 Jean Simmons (1929-2010), actrice britannique ;
 J. K. Simmons (né en 1955), acteur américain ;
 Jaason Simmons (né en 1970), acteur australien ;
 Jason Simmons (né en 1992), acteur américain ;
 Jeffery Simmons (né en 1997), joueur américain de football américain ;
 John Simmons (1823-1876), peintre anglais ;
 Johnny Simmons (né en 1986), acteur américain ;
 Josh Simmons (né en 1978), auteur de bande dessinée américain ;
 Justin Simmons (né en 1993), joueur américain de football américain ;
 Lauren Simmons (1994-), personnalité afro-américaine ;
 Lionel Simmons (né en 1968), joueur de basket-ball américain ;
 Matthew Simmons (1943-2010), homme d'affaires américain, président et directeur exécutif de Simmons & Company International, banque d’investissement pétrolier ;
 Meighan Simmons (née en 1992), joueuse de basket-ball américaine ;
 Michelle Simmons (née en 1967), physicienne anglo-australienne ;
 Nicholas Alexander Simmons (1999-), dit YBN Nahmir, rappeur américain ;
 Richard Simmons (1913-2003), acteur américain ;
 Richard Simmons (né en 1948), acteur et producteur américain ;
 Richard Alan Simmons (1924-2004), scénariste et producteur américain ;
 Ron Simmons (né en 1958), joueur de football américain et catcheur américain ;
 Russell Simmons (né en 1957), producteur américain de hip-hop ;
 Sonny Simmons (1933-2021), saxophoniste américain de jazz ;
 William Joseph Simmons (1880-1945), Américain qui restitua l'Ordre des Chevaliers de l'Empire Invisible du Ku Klux Klan (KKK) en 1915 ;

Personnages de fiction
 Franck Simmons, personnage de l'univers fictif de la série télévisée Stargate SG-1 ;
 Susan Simmons, personnage de fiction de la saga de l'auteur américain Bruce Coville : Mon prof est un extraterrestre.

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais